Laxdal ist der Familienname folgender Personen:
 Daníel Laxdal (* 1986), isländischer Fußballspieler
 Derek Laxdal (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Jón Laxdal (1933–2005), isländischer Schauspieler und Regisseur